Universitätshochhaus steht für:
 Universitätshochhaus „Eschkol-Tower“ in Haifa, siehe Universität Haifa
 ehemaliges Universitätshochhaus in Frankfurt, siehe AfE-Turm
 Universitätshochhaus in Jena, siehe JenTower
 Universitätshochhaus in Kiel, siehe Universitätskirche (Kiel)
 Universitätshochhaus in Leipzig, siehe City-Hochhaus Leipzig